Бней-Эфраим () («Дети Эфраима», также: евреи телугу, так как они говорят на языке телугу) — маленькая община, которая проживает в основном в Кота Редди Палем, деревне в районе Гунтур в штате Андхра-Прадеш, Индия, около дельты реки Кришна. Они утверждают, что являются потомками колена Эфраим, одного из потерянных колен израилевых. С 1980-х практикуют иудаизм.

История 
Бней Эфраим утверждают, что происходят от колена Эфраим и что они путешествовали из Израиля через Персию, Афганистан, Тибет и Китай 1600 лет назад, и прибыли в южную Индию более тысячи лет назад. Их история схожа с историей афганских евреев, персидских евреев, Бней-Исраэль, Бней-Менаше в северо-восточных индийских штатах Мизорам и Манипур, которые в 2005 году получили признание главного раввината Израиля.

В период средневековья они работали на фермах. Они исповедовали иудаизм и приняли в какой-то мере христианство под влиянием баптистских миссионеров в начале XIX-го века.

Основателем и лидером общины считается Шамуэль (Шмуэль) Якоби, бывший христианский священник.
Шамуэль приехал в Иерусалим в 1980-е, и пришел к убеждению, что они являются потомками евреев.

После 1980-х около 50-ти семей изучили иудаизм, выучили иврит и построили синагогу. Они соблюдают еврейские праздники, и читают свитки торы на иврите. Сегодня иврит используется не только в литургии, но и как живой язык. Раввины главного раввината посещают общину и изучают их еврейские традиции.

Согласно газете Washington Times (2006),Многие думают, что евреи Бней Эфраим пытаются сбежать от бедности и покинуть регион Андхра Прадеш, где 6 лет подряд засуха и неурожай привели 3000 крестьян к долгам и самоубийствам.Чандра Секхар Ангади, учёный из Карнатаки, говорит о телугу:Они — одни из самых бедных евреев в мире, практикующих иудаизм. Они жаждут услышать о своем еврейском происхождении и признании израильским раввинатом, просто чтобы получить паспорт этой страны, где они смогут практиковать иудаизм гораздо лучше — вдали от бедности и голода.

См. также 
 Андхра-Прадеш
 Бней-Менаше
 Евреи Индии

Примечания

Ссылки 
 Francisco, Jason L., «Meet the Telugu Jews of India», Kulanu website
 Sussman, Bonita & Gerald., «India Journal», 2007, Kulanu website
 Indian Jews, Kulanu Website index.

Литература 
 Tudor Parfitt (2002), «The Lemba: An African Judaising Tribe», in Judaising Movements: Studies in the Margins of Judaism, edited by Parfitt, Tudor and Trevisan-Semi, E., London: Routledge Curzon.
 Shamuel Yacobi, THE CULTURAL HERMENEUTICS, an introduction to the cultural translation of the Hebrew Bible among the ancient nations of the Thalmulic Telugu Empire of India.

Еврейские этносы
Иудаизм в Индии
Прозелиты в иудаизме